Олавиде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Олавиде, Мигель (род. 1996) — испанский футболист, полузащитник клуба «Осасуна».
 Олавиде, Пабло де (1725—1803) — испанский политик, юрист и писатель. См. также 
 «Пабло де Олавиде» — станция линии 1 метрополитена Севильи.